Il distretto di Žańaqorǧan (in kazako: Жаңақорған ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Žańaqorǧan.

Žańaqorǧan